Il singolare del Grand Prix Hassan II 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gilbert Schaller ha battuto in finale Albert Costa 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Gilbert Schaller (campione)
  Albert Costa (finale)
  Karol Kučera (primo turno)
  Tomás Carbonell (quarti)

 Franco Davín (secondo turno) 
 Oscar Martínez (primo turno) 
 Jordi Arrese (primo turno) 
 Marc-Kevin Goellner (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1995
ATP Tour 1995